Turcan :

 Francis Turcan (1912-1968), homme politique français.
 Jean Turcan (1846-1895), sculpteur français.
 Raluca Turcan (née en 1976), femme politique roumaine.
 Robert Turcan (1929-2018), archéologue et historien français.

Voir aussi 
 Stade Francis-Turcan